Celta hace referencia a varios artículos:

Historia y etnografía
 Celta, término utilizado por lingüistas e historiadores para describir al pueblo, o conjunto de pueblos de la Edad de Hierro que hablaban lenguas celtas pertenecientes a una de las ramas de las lenguas indoeuropeas;
 Anglo-celta, categoría racial o cultural;
 Arte celta, expresiones artísticas de los llamados pueblos celtas;
 Astrología celta 
 Calendario celta, variedad de calendarios usados por los gaélico parlantes en diferentes épocas;
 Caligrafía gaélica o Caligrafía celta, familia de tipografías insulares dedicadas a la escritura del irlandés y que fueron y son usadas entre los siglos XVI y XXI.
 Célticos, nombre dado a los celtas que habitaban en la zona del Alentejo occidental.
 Música celta, es el término utilizado para describir un amplio grupo de géneros musicales que parten de la tradición musical popular de los pueblos considerados de tradición celta de Europa Occidental.
 Cultura celta en Asturias, es el conjunto de rasgos culturales que Asturias comparte con otros países del Arco Atlántico como Galicia, Bretaña, Irlanda y Cornualles, y en los que predomina el componente céltico.
 Idioma protocéltico, protocelta o celta común, es el supuesto ancestro de todas las lenguas celtas conocidas.
 Invasión celta de los Balcanes, fue una migración de varios pueblos celtas desde Europa Central hacia los Balcanes, que tuvo lugar entre los años 281 y 279 a. C.
 Irlanda celta o Irlanda gaélica corresponde al orden político establecido en la isla hasta la conclusión de la reconquista Tudor de Irlanda.
 Lenguas celtas, es el nombre por el que se conoce a un grupo de idiomas pertenecientes a la familia indoeuropea.
 Mar Celta o Mar Céltico, área del océano Atlántico situada en la costa sur de Irlanda.
 Militarismo Celta o historia de la guerra celta, se extiende del siglo X a. C. hasta los primeros siglos d. C. y se refiere a los estilos diferentes de la guerra de los pueblos conocidos como Celtas.
 Nudo celta, estilo de decoración a base de nudos estilizados, utilizados ampliamente en el arte insular del pueblo Celta.
 Peonza celta, celt o anagiro, utensilio rígido de una pieza y de formas sencillas que gira de una manera peculiar.

Mitología y religión
 Mitología celta 
 Cristianismo celta o insular (también llamado Iglesia celta o Iglesia británica), prácticas cristianas de la Alta Edad Media desarrolladas en las islas Británicas durante la última fase de la dominación romana en torno a las áreas costeras del Mar de Irlanda.
 Cruz celta, icono religioso que combina una cruz cristiana con un círculo rodeando su intersección.
Wicca celta, son las creencias que se encuentran firmemente enraizadas en la Tierra y en los Espíritus elementales que constituyen la propia esencia de la Naturaleza

Deporte
Liga Celta de rugby o Pro14, competición anual de rugby;

En España
Real Club Celta de Vigo (1923-), club de fútbol de Vigo
Real Club Celta de Vigo "B" (1989-), equipo filial del Real Club Celta de Vigo.
Real Club Celta de Vigo "C" (2021-), segundo equipo filial del Real Club Celta de Vigo.
Historia del Real Club Celta de Vigo 
Fútbol base del Real Club Celta de Vigo 
Cometal Celta de Vigo FS, equipo de fútbol sala de Vigo, desaparecido;
Real Club Celta Zorka (1996-), club de baloncesto femenino de la ciudad de Vigo;

Literatura
El sueño del celta, es una novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa.
La Noche Celta, es un libro escrito por el escritor asturiano Juan Noriega (Coaña, 1932).

Música
Celtas Cortos, grupo español de música rock con influencias celtas.
Celtic punk o punk celta, es una música generalmente asociada a punks irlandeses y de los diversos países denominados celtas, como escoceses, galeses o bretones.

Miscelánea
Chevrolet Celta, es un automóvil de turismo del segmento B de bajo costo fabricado por Chevrolet en Brasil para Latinoamérica.
Relación algonquino-celta, teoría científica, calificada hoy día como obsoleta, surgida a mediados del siglo XIX.
Tigre Celta, apodo de la República de Irlanda relativo al rápido crecimiento económico que experimentó durante los años noventa hasta 2001 o 2002.
Tren Internacional Porto-Vigo "Celta", servicio ferroviario internacional operado por Comboios de Portugal y Renfe Operadora entre las ciudades de Vigo y Oporto.

Enlaces externos